Betäckning kan syfta på:

 Betäckning (veterinärmedicin) – sexuell reproduktion hos djur
 Betäckning – skydd vid beskjutning, se stridsvärn
 Betäckning – när en himlakropp skyler en annan, se ockultation